Сегунда Дивізіон 2022—2023 () — 92-й сезон другого за значенням іспанського дивізіону. Чемпіонат стартував 12 серпня 2022 року, а фінішує в червні 2023 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

Команди та стадіони

Турнірна таблиця 

Примітка

Результати матчів

Плей-оф підвищення

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт 
 Сегунда Дивізіон на soccerway 

2023
Іспанія
Іспанія
2022 в іспанському спорті
2023 в іспанському спорті